Vila Verde (Braga), een gemeente in het Portugese district Braga
Vila Verde (freguesia), een plaats in bovenstaande gemeente

Vila Verde (Alijó), een plaats in de Portugese gemeente Alijó
Vila Verde (Felgueiras), een plaats in de Portugese gemeente Felgueira
Vila Verde (Figueira da Foz), een plaats in de Portugese gemeente Figueira da Foz
Vila Verde (Mirandela), plaats in de Portugese gemeente Mirandela
Vila Verde (Vinhais), een plaats in de Portugese gemeente Vinhais
Vila Verde da Raia, een plaats in de Portugese gemeente Chaves
Vila Verde de Ficalho, een plaats in de Portugese gemeente Serpa
Vila Verde dos Francos, een plaats in de Portugese gemeente Alenquer